Oxen ist:

 der Originaltitel eines Films aus dem Jahr 1991, siehe Der Ochse
 ein Nachname:
 Kathrin Oxen (* 1972), Theologin
 Valentina Oxen, Sachbuchautorin